Майкл Ума́нья Корра́лес (; 16 июля 1982, кантон Санта-Ана, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за сборную Коста-Рики. Участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также чемпионатов мира 2006 и 2014 годов.

Клубная карьера 
Уманья начал карьеру, выступая за клубы «Кармелита» и «Эредиано». В 2005 году он принял предложение американского «Лос-Анджелес Гэлакси» и переехал в США. За полгода проведённые в клубе Майкл выиграл Кубок Ламар Ханта и помог новой команде стать чемпионом MLS. Вскоре он вернулся на родину, где один сезон выступал за «Брухас», а затем во второй раз подписал контракт с «Эредиано». В 2007 году Уманья перешёл в «Либерия Мия», за который выступал на протяжении трёх сезонов.

В 2010 году Майкл вновь оказался в MLS, его новым клубом стал «Чивас США». 27 марта в матче против «Колорадо Рэпидз» он дебютировал за новый клуб. 26 июня 2011 года в поединке против «Филадельфия Юнион» Уманья забил свой первый гол за команду. Сезоне 2012/2013 Майкл отыграл за гватемальский «Комуникасьонес», после чего вернулся на родину. Летом 2013 года он подписал контракт с «Саприссой». 14 февраля в матче против «Картахинеса» Уманья дебютировал за новую команду. 24 февраля в поединке против «Лимона» он забил свой первый гол за клуб. По окончании сезона Майкл помог «Саприссе» завоевать Кубок Коста-Рики.

В 2014 году после чемпионата мира в Бразилии Уманья подписал контракт с иранским клубом «Персеполис». 25 августа в матче против «Падидеха» он дебютировал в чемпионате Ирана.

В июле 2016 года Уманья вернулся в Коста-Рику, в один из своих прежних клубов «Мунисипаль Либерия».

В сентябре 2016 года Уманья перешёл в «Алахуэленсе». 18 сентября в матче против «Сантос де Гуапилес» он дебютировал за новую команду. 26 февраля 2017 года в поединке против «Сантос де Гуапилес» Майкл забил свой первый гол за «Алахуэленсе». Летом 2017 года Уманья перешёл в «Картахинес». 30 июля в матче против «Универсидад де Коста-Рика» он дебютировал за новую команду. Сыграв всего три матча Майкл принял предложение иранского «Парс Джонуби». 28 сентября в матче против «Падиде» он дебютировал за новый клуб. 2 ноября в поединке против «Сепидруда» Майкл забил свой первый гол за «Парс Джонуби».

В январе 2018 года Уманья вернулся в «Картахинес».

В мае 2018 года Уманья подписал контракт с гватемальским «Комуникасьонес».

Международная карьера 

16 февраля 2005 года в матче против сборной Эквадора Уманья дебютировал за сборную Коста-Рики. В 2004 году в составе сборной страны Майкл поехал на Олимпийские игры в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против команд Марокко, Ирака, Португалии, Аргентины и помог команде дойти до 1/4 финала. В том же году он принял участие в Кубка Америки в Перу. На этом турнире Уманья был запасным и не сыграл ни минуты.

В 2005 году Майкл впервые поехал с национальной командой на Золотой кубок КОНКАКАФ в США. Он принял участие в четырёх встречах турнира против сборных Канады, Кубы, США и Гондураса. В 2006 году Микаэль попал в заявку сборной на Чемпионат мира в Германии. На турнире он сыграл в поединках против сборных Германии, Эквадора и Польши.

В 2007 году Уманья вновь отправился на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, Гаити и Гваделупы.

В 2013 году Майкл в третий раз выступил на Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в поединках против команд Гондураса, США и Белиза. В том же году в составе сборной Уманья стал обладателем Центральноамериканского кубка. 27 марта 2013 года во встрече отборочного раунда Чемпионата мира в Бразилии против сборной Ямайки Майкл забил свой первый гол за национальную команду.

В 2014 году Майкл был включен в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Уругвая, Италии, Греции и Нидерландов.

В 2015 году Уманья в четвёртый раз выступил на Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в поединке против команд Сальвадора.

В 2016 году Майкл попал в заявку на Кубок Америки в США. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2017 году Уманья стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Французской Гвианы.

В 2017 году Уманья стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Французской Гвианы.

Голы за сборную Коста-Рики

Достижения 
Командные

 «Лос-Анджелес Гэлакси»
  MLS — 2005
 Обладатель Кубка Ламара Ханта — 2005

 «Депортиво Саприсса»
 Обладатель Кубка Коста-Рики — 2013

Международные

 Коста-Рика
  Центральноамериканский кубок — 2013
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки олимпийской сборной Коста-Рики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Кармелита»
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Брухас»
Игроки ФК «Мунисипаль Либерия»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Парс Джонуби»
Игроки ФК «Сантос де Гуапилес»